Santa Eugènia de Berga är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Barcelona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Santa Eugènia de Berga ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa Eugènia de Berga är kuperad söderut, men norrut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Santa Eugènia de Berga. Runt Santa Eugènia de Berga är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vic,  km nordväst om Santa Eugènia de Berga. I omgivningarna runt Santa Eugènia de Berga växer i huvudsak blandskog. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Katalonien